Großstadtnacht steht für:

 Großstadtnacht (1932), Spielfilm von Fedor Ozep
 Großstadtnacht (1950), österreichischer Spielfilm von Hans Wolff